La Serie B 1951-1952 è stata la 20ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 9 settembre 1951 e il 22 giugno 1952 e conclusa con la vittoria della , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Attilio Frizzi () con 20 reti.

Stagione

Avvenimenti

Dalle 21 partecipanti dell'anno precedente si scese a 20, con la prospettiva di calare subito a 18 come deciso dal Lodo Barassi.

In quello che fu il campionato delle matricole, una  per la prima volta retrocessa in Serie B, e partita con i favori del pronostico, domò il  con un punto di vantaggio e nonostante i risultati degli scontri diretti (0-0 a Roma e vittoria del Brescia 1-0 nella partita casalinga), ed un numero superiore di sconfitte complessive (sette per la Roma contro le quattro del Brescia), ottenne a fine stagione primo posto e promozione, costringendo le rondinelle allo spareggio di Valdagno contro la squadra classificata al diciassettesimo posto in Serie A, la ; spareggio poi vinto dagli alabardati per 1-0.

Delle squadre provenienti dalla Serie C, tutte esordienti, se ne salvarono tre: fece bene il  sesto classificato, che riuscì anche a sconfiggere per 3-1 la Roma nell'incontro casalingo, mentre   e  ottennero la salvezza. Cadde in anticipo lo , presto seguito da  e ; un buon finale garantì al  la permanenza in B, a scapito di  e .

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1952-1953.
      Retrocesso in Serie C 1952-1953.
 Retrocessione diretta.
 Gara di qualificazione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi.

Note:
Lo Stabia ha scontato 1 punto di penalizzazione.
Il Brescia è stato sconfitto dalla , diciassettesima nella massima serie, nella qualificazione in campo neutro per la partecipazione alla Serie A 1952-1953.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1951
Calcio nel 1952
1951